Dachstein (masyw górski) – masyw górski w Alpach
 Dachstein (grupa górska) – grupa górska i masyw w Alpach Salzburskich
 Dachstein – lodowiec w Austrii
 Dachstein – miejscowość we Francji